Novo Selo (makedonska: Ново Село) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Kičevo, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Skopje. Novo Selo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Novo Selo är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Novo Selo. Närmaste större samhälle är Kičevo,  km sydväst om Novo Selo. 

I omgivningarna runt Novo Selo växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Novo Selo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kičevo (kommun)